Jonas Lie kan henvise til flere personer:

 Jonas Lie (forfatter) – norsk forfatter.
 Jonas Lie (politiker) – norsk politiker i Nasjonal Samling.
 Jonas Lie (maler) – norsk-amerikansk maler.
 Emil (Carl Jonas) Lie, (1897–1976) – norsk billedhugger.